Australian Open-mesterskabet i damesingle 2020 var den 94. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Australian Open 2020 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Hovedturneringen blev afviklet i perioden 20. januar - 1. februar 2020, mens kvalifikationen spilledes ugen før hovedturneringen i dagene 14. - 18. januar 2020.

Mesterskabet blev vundet af Sofia Kenin, som i finalen besejrede Garbiñe Muguruza med 4-6, 6-2, 6-2 i en kamp på to timer og tre minutter, og som dermed vandt sin første grand slam-titel. Den 14.-seedede amerikaner var i sin første grand slam-finale og havde indtil da højst været i fjerde runde i en grand slam-turnering, og tidligere havde hendes bedste resultater været tre turneringssejre i kategorien WTA International på WTA Tour 2019. Den 21-årige Kenin blev den yngste amerikanske grand slam-vinder siden Serena Williams i 2002, og hun var den yngste Ausrtralian Open-mester siden Marija Sjarapova i 2008. Resultaterne medførte, at Sofia Kenin for første gang i karrieren avancerede til top 10 på WTA's verdensrangliste, hvor hun efter turneringen indtog 7.-pladsen, hvilket også betød, at hun overhalede Serena Williams som den bedste amerikanske spiller på listen.

Garbiñe Muguruza var i sin fjerde grand slam-finale i damesingle, men den første siden hun vandt Wimbledon-mesterskabet i 2017. Det var til gengæld hendes første første finale ved Australian Open, hvor kun to spanske kvinder tidligere havde været i finalen, og hun blev dermed den første spanske finalist siden hendes træner, Conchita Martínez, tabte finalen til Martina Hingis i 1998. Hun var endvidere den første useedede finalist i Australian Open-mesterskabet i damesingle siden Justine Henin i 2010 og den blot sjette useedede finalist ved mesterskabet i den åbne æra. Muguruza havde indledt turneringen med en sejr i første runde på 0-6, 6-1, 6-0 over Shelby Rogers, og hun blev dermed den første spiller i den åbne æra, der kvalificerede sig til en finale efter at have tabt det første sæt i turneringen med 0-6.

De to finalister var rangeret som nr. 14 og nr. 32 på WTA's verdensrangliste, og dermed var det den første finale ved Australian Open-mesterskabet i damesingle i den åbne æra, hvor ingen af spillerne var rangeret i top 10.

Den forsvarende mester, Naomi Osaka, var seeedet som nr. 3 men tabte i tredje runde til Coco Gauff.

Mesteren fra 2018, Caroline Wozniacki, havde allere inden turneringen annonceret, at hun spillede sin sidste professionelle turnering, og den tidligere verdensetters karriere endte i tredje runde, hvor hun blev slået ud af Ons Jabeur. Senere i turneringen blev Jabeur selv historisk, idet hun i forbindelse med sejren over Wang Qiang i fjerde runde blev den første kvinde fra den Arabiske verden, der kvalificerede sig til en grand slam-kvartfinale i damesingle.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ 28.621.000 (ekskl. per diem), hvilket er en stigning på 14,7 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 9. december 2019 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 13. januar 2020 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:

Følgende spiller fra toppen af verdensranglisten meldte afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.

Lucky losere 

Ingen spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere, da der ikke indløb afbud fra direkte kvalificerede spillere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen, der blev afviklet i perioden 14. - 18. januar 2020, spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen. Martina Trevisan, Ann Li, Greet Minnen, Elisabetta Cocciaretto og Laylah Fernandez kvalificerede sig til en grand slam-hovedturnering i single for første gang  i deres karrierer.

  Ann Li
  Nao Hibino
  Johanna Larsson
  Barbora Krejčíková
  Anna Kalinskaja
  Kaja Juvan
  Leylah Fernandez
  Shelby Rogers
  Martina Trevisan
  Caty McNally
  Monica Niculescu
  Ljudmila Samsonova
  Greet Minnen
  Elisabetta Cocciaretto
  Harriet Dart
  Antonia Lottner

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

 Ingen

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 2020
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2020
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2020
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2020

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2020
2020
WTA Tour 2020